Les Exequias sont des personnages issus du manga Bleach de Tite Kubo. Les Exequias (tiré du latin Exequiae,arum signifiant « Convoi funéraire », pour rendre le mot japonais Ekusekiasu, désignant « Commando funéraire ») constituent le peloton d’exécution dans l'armée d'Aizen.

Les Exequias ont pour rôle de supprimer les intrus à l'intérieur de Las Noches, mais aussi d'exécuter les Arrancars désormais incapables de combattre. Ils peuvent être comparés à l'escouade des forces spéciales commandé par l'actuelle capitaine de la seconde division, Soi Fon.

Cette espèce de commando obéit aux ordres d'Aizen comme chaque Arrancar, mais aussi à ceux de l'Espada. Ainsi, Apporo Grantz leur ordonnera de tuer tout intrus présent à Las Noches et de retrouver les corps de combattants blessés, Arrancars ou pas.

Rudobone
Rudobone est le seul Arrancar dont le visage est entièrement recouvert par son masque : un crâne de bovidé. Après l'Espada, il est le chef des Exequias. Sa resurreccion (Arbola) est dévoilée lors de son combat contre Abarai Renji et Kuchiki Rukia. Arbola est capable de générer des Arrancars disposant d'une partie du masque de Rudobone. Cela signifie que techniquement, celui-ci est le seul membre de l'Exequias, ses subordonnés ayant été créés par lui-même. Après un long combat face à Renji, Rukia et Sado, Rukia trouve finalement la faille en envoyant ses amis attaquer de front afin d'éloigner l'attention de Rudobone sur elle, puis gèle les racines de l'Exequia. Immédiatement après, Rudobone est tué par Yammy.

Notes et références 

Personnage de Bleach